

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Rockford (Alabama)
 Rockford (Észak-Karolina)
 Rockford (Illinois)
 Rockford (Jackson megye, Indiana)
 Rockford (Wells megye, Indiana)
 Rockford (Iowa)
 Rockford (Michigan)
 Rockford (Minnesota)
 Rockford (Missouri)
 Rockford (Mercer megye, Ohio)
 Rockford (Tuscarawas megye, Ohio)
 Rockford (Oregon)
 Rockford (Tennessee)
 Rockford (Washington)

 Egyesült Királyság
 Rockford (Egyesült Királyság)

Egyéb 
 Rockford, Cheap Trick-stúdióalbum
 Rockford, indiai dráma
 Rockford, a Boulder Dash videójáték-sorozat egy darabja